Biograph  — бокс-сет американського автора та виконавця пісень Боба Ділана, представлена 7 листопада 1985 року лейблом Columbia. Збірка складається із 53 композицій, і була представлена на 5 LP та 3 CD. Альбом досяг № 33 у чарті Billboard 200 у США та отримав платинову сертифікацію від RIAA.

Список пісень

Посилання 
 «Biograph»  на офіційному сайті Боба Ділана;
 «Biograph»  на Discogs

Примітки 

Альбоми Боба Ділана
Англомовні музичні альбоми
Платинові музичні альбоми
Альбоми Columbia Records